Konfrontacja – film z 1976 roku w reżyserii Viktora Gjiki
 Konfrontacja – film z 2000 roku w reżyserii Tsui Harka
 Konfrontacja – film dokumentalny z 2005 roku w reżyserii Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego
 Konfrontacja – film z 2009 roku